Zygnemataceae är en familj av alger som beskrevs av Friedrich Traugott Kützing. Enligt Catalogue of Life ingår Zygnemataceae i ordningen Zygnematales, klassen konjugater, divisionen grönalger, kransalger m.fl. och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Zygnematales, klassen konjugater, divisionen Streptophyta och riket växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Konjugater
Zygnemataceae